Palms steht für:

 Palms (Los Angeles), Stadtteil von Los Angeles
 Palms (Band), US-amerikanische Band
 Palms Casino Resort, Hotel in Las Vegas

Siehe auch:
 Palm